Pecado capital pode se referir a:

 Pecado capital - grupo de sete pecados considerados a raiz dos outros pecados
 Pecado Capital (1975), telenovela transmitida pela Rede Globo e escrita por Janete Clair
 Pecado Capital (1998), nova versão do original, escrita por Glória Perez
 Pecado Capital (2005), filme estrelado por Clive Owen e Jennifer Aniston

Ver também 
 Sete Pecados, telenovela da Rede Globo escrita por Walcyr Carrasco entre 2007 e 2008
 Pecado Mortal (telenovela), telenovela da Rede Record escrita por Carlos Lombardi entre 2013 e 2014
 Os Sete Pecados Capitais, anime produzido entre 2014 e 2015

Desambiguação